Le Grand Prix moto d'Autriche 2017 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2017. 

Cette  du Grand Prix moto d'Autriche s'est déroulée du 11 au  sur le Circuit de Spielberg.

Classement des MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Références 

2017
Sport en Autriche en 2017
Sport en août 2017
Aut